Dendrodasys är ett släkte av bukhårsdjur. Dendrodasys ingår i familjen Dactylopodolidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Dendrodasys